József, az ács, ókeresztény mű
József, az ács, Kodolányi-novella